Лаги:

Лаги — город в Италии.
Лаги — река в Томской области.
Лаги, Пио — итальянский кардинал.